CANalyzer est un logiciel d'analyse de réseau développé par Vector Informatik. Ce logiciel est très utilisé pour le développement des calculateurs dans l'automobile.

Bibliographie 
  Pfeiffer, Ayre, Keydel, Embedded Networking with CAN and CANopen, RTC Books San Clemente, USA, 2003
 Pfeiffer, Ayre, Keydel, Embedded Networking with CAN and CANopen, RTC Books, Japon, 2006
  CAN-Show-Premiere, Report about the CiA booth on the fair Interkama 1992, in Markt+Technik n°45, 6 novembre 1992
  Develop CAN applications faster - CAN tools: News at a glance, in Markt+Technik n°45, 6 novembre 1992

Lien externe 
 CANalyzer

Logiciel de CAO
Logiciel pour Windows
Produit lancé en 1992